RefE steht als Abkürzung für 

 Referentenentwurf, Vorstufe eines Gesetzentwurfes

Refe steht für

 Refe (Einheit), ein Längenmaß

Abkürzung